Gminy w USA:
 Water Creek (ang. Water Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hempstead
 Water Creek (ang. Water Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion